Lumber en anglais américain, est un bois traité, correspondant au timber du reste du monde anglophone. Il désigne en anglais un bois de construction, bois d'œuvre, bois de sciage ou bois usiné suivant sa destination. C'est une pièce de bois provenant du découpage d'une bille dans sa longueur. Lumber peut aussi désigner une grume, aussi désignée par log.

Industrie du bois 

Lumber est repris dans les expressions:

 Laminated Strand Lumber (LSL) – matériau obtenu par collage de placages de bois disposés à fils parallèles, encollés et pressés en continu;
 Laminated veneer lumber (LVL) – Lamibois;
 Parallel Strand Lumber (PSL) – matériau obtenu par collage de placages de bois disposés à fils parallèles, encollés et pressés en continu.
 lumber jack – machine comportant un fléau ou levier qui pivote autour de son axe et qui permet de balancer des bois, par exemple au haut d'une pile.

Expressions 

 Lumber Kings de Pembroke – équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Pembroke dans la province de l'Ontario au Canada;
 Copper and Lumber Store Historic Inn
 84 Lumber Classic – tournoi de golf professionnel masculin du PGA Tour disputé en Pennsylvanie de 2000 à 2006.
 Lumber Jack Rabbit – cartoon Looney Tunes en trois dimensions réalisé par Chuck Jones en 1953, mettant en scène Bugs Bunny confronté à un bûcheron géant et à son chien;
 Une lumber room est une sorte de buanderie, une pièce pour stocker le mobilier couramment inutilisé.

Toponyme

Norvège 

 Lumber (Kristiansand), un quartier de la ville de Kristiansand

États Unis 

 Lumber, Arkansas, une communauté non constituée en société dans l'Arkansas 
 Lumber City, ville du comté de Telfair, Géorgie
 
 Lumber, Virginie occidentale, une communauté non constituée en société en Virginie occidentale 
 Lumber River, une rivière en Caroline du Nord 
 Lumber Bridge, ville du comté de Robeson, Caroline du Nord 
 Lumber Township, comté de Cameron, Pennsylvanie, canton de Pennsylvanie
 Lumber Key - île des Dix-mille îles, archipel des États-Unis d'Amérique

Voir aussi 

 Lumberjack